Maxwell House steht für:

 Maxwell House (Bahnhof), Bahnhof bei Preston, England, siehe Lancaster and Preston Junction Railway
 Maxwell House (Kaffee), US-amerikanische Kaffeemarke

im NRHP gelistete Objekte:
 Maxwell House (Kentucky), ID-Nr. 84000350
 Maxwell House (North Carolina), ID-Nr. 85000380